Chaetophthalmus är ett släkte av tvåvingar. Chaetophthalmus ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Parasitflugor
Chaetophthalmus